Нача́ла:

 Начала — существа духовного мира, ангельский чин третьего уровня; управляют стихиями природы.

Сочинения
 «Начала» — главный труд Евклида, посвящённый систематическому построению геометрии (ок. 300 г. до н. э.).
 «Начала» — историческое сочинение Марка Порция Катона Старшего, сохранившееся фрагментарно (II век до н. э.).
 «Математические начала натуральной философии» — фундаментальный труд Исаака Ньютона, излагающий основные законы физики (1686).
 «Первоначала философии» — трактат Рене Декарта (1644).
 «Начала», философский журнал (Москва).